Ларьковка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Ларьковка — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Ларьковка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Река 
 Ларьковка — река в Свердловской области, приток реки Оньта.